El Torneig de Roland Garros 1998 (o Obert de França 1998) es va celebrar a París, des del 25 de maig al 7 de juny de 1998.

Quadre masculí

Quadre femení

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Pete Sampras (2a ronda)
  Petr Korda (1a ronda)
  Marcelo Ríos (Quarts de final)
  Patrick Rafter (2a ronda)
  Greg Rusedski (1a ronda)
  Ievgueni Kàfelnikov (2a ronda)
  Jonas Bjorkman (1a ronda)
  Gustavo Kuerten (2a ronda)
  Karol Kucera (1a ronda)
  Richard Krajicek (3a ronda)
  Michael Chang (3a ronda)
  Carles Moyà (Campió)
  Albert Costa (4a ronda)
  Alex Corretja (Final)
  Fèlix Mantilla (Semifinal)
  Alberto Berasategui (4a ronda)

Individual femení 
<li>  Martina Hingis (Semifinal)
<li>  Lindsay Davenport (Semifinal)
<li>  Jana Novotna (Quarts de final)
<li>  Arantxa Sánchez Vicario (Campiona)
<li>  Amanda Coetzer (1a ronda)
<li>  Monica Seles (Final)
<li>  Conchita Martínez (4a ronda)
<li>  Venus Williams (Quarts de final)
<li>  Irina Spirlea (1a ronda)
<li>  Iva Majoli (Quarts de final)
<li>  Mary Pierce (2a ronda)
<li>  Nathalie Tauziat (1a ronda)
<li>  Anna Kúrnikova (4a ronda)
<li>  Sandrine Testud (4a ronda)
<li>  Dominique Van Roost (3a ronda)
<li>  Lisa Raymond (1a ronda)

Enllaços externs 
 Web Oficial Roland Garros 

1998
Roland Garros